Die Qatar Total Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Doha. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 19. bis 26. Februar 2005 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Alicia Molik mit 4:6, 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Alicia Molik / Francesca Schiavone mit 6:3 und 6:4 gegen Cara Black / Liezel Huber.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total Open 2005 fand vom 19. bis 21. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Doha